Timor, Indonesisch eiland
Timor (lied), nummer op het album Oral Fixation 2 van Shakira 
Timor geelkuifkaketoe, papagaaiachtige Cacatua sulphurea parvula
Timor Steffens, Nederlands danser